Miejscowości w USA:
 Bement – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Piatt
Gminy w USA:
 Bement (ang. Bement Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Piatt